МФК «Локомотив» Одесса — бывший украинский мини-футбольный клуб из Одессы. Был основан в июне 1993 года Анатолием Колдаковым. Один из самых титулованных клубов в истории украинского мини-футбола.

История

Украина 
В июне 1993 года прославленный одесский футболист Анатолий Колдаков инициировал создание в Одессе первого в её истории профессионального мини-футбольного клуба. Финансовую поддержку команде оказал «NORD BANK» в лице Валерия Перминова. Команда получила название «Одесса-Норд», был сформирован штатный коллектив, приобретена экипировка и все необходимые для нормальной жизнедеятельности клуба атрибуты. 24 сентября 1993 года «Одесса-Норд» дебютировала в первенстве Украины среди команд первой лиги. Увы, но до этого исторического дня не дожил Анатолий Колдаков. 9 сентября с инсультом он был доставлен в больницу, где перенес ещё три инсульта. В редкие моменты, когда Анатолий Александрович приходил в сознание, все его вопросы касались команды. Он говорил: «Что бы там ни было, команда должна жить и побеждать».

Уже в первом своём сезоне «Одесса-Норд» удалось совершить восхождение в высшую лигу. В дебютном высшелиговом сезоне в клубе произошли исторические реорганизационные изменения. Команда перешла под юрисдикцию Одесской железной дороги и в декабре 1994 года был переименована в «Локомотив». Во втором круге сезона-1994/95 команду возглавил Валерий Водян, под руководством которого в сезоне-1995/96 «Локомотив» совершил революцию, свергнув с престола днепропетровский «Механизатор».

В том же сезоне одесситы впервые в своей истории сыграли в финале Кубка Украины, но повторно одолеть «Механизатор» не смогли, отложив реализацию тотального золотого плана (победа в чемпионате и Кубке страны в одном сезоне) на следующий год.

В сезоне-1996/97 равных «Локомотиву» на Украине не оказалось. Команда уверенно выиграла чемпионат и Кубок, впервые в своей истории сделав «золотой» дубль.

Год спустя история повторилась с той лишь разницей, что преимущество железнодорожников над соперниками многократно возросло. О команде стали слагать легенды, а подавляющее большинство соперников, приезжавших на календарные матчи в Одессу, ставили перед собой задачу не пропустить в свои ворота больше десяти мячей.

Своих последних чемпионских успехов «Локомотив» добивался на фоне финансового кризиса и отказа от дальнейшего содержания команды Одесской железной дороги.

18 апреля 1998 года «Локомотив» громко хлопнул дверью, в своём последнем в истории официальном матче растерзав макеевский «Уголек» — 28:4. Эта победа до сих пор является самой крупной в истории украинского мини-футбола.

Международные соревнования 
Первым и единственным международным клубным турниром «Локомотива» стал Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу, в 1997 году проходивший в Москве. Обыграв голландский «Вейерхус» (2:1), сыграв вничью с испанским «Бумерангом Интервью» (4:4) на групповом этапе и проиграв в полуфинале московской «Дине» (4:9), в матче за третье место одесситы вновь встретились с испанцами, которым на этот раз проиграли 3:5, заняв четвёртое место, за которое команда была награждена малыми бронзовыми медалями.

Крах легендарной команды 
Дебют на международной арене для «Локомотива» следует признать удачным. Было очевидно, что одесситы готовы к жесткой конкуренции с ведущими клубами Европы. Однако мечты тренерского штаба «Локомотива» во главе с Валерием Водяном по созданию в Одессе элитного европейского мини-футбольного клуба так и остались мечтами. Сразу после «золотого» сезона-1997/98 звездный состав команды был расформирован. Молодёжный состав перевели в первую лигу и после сезона-1998/99 «Локомотив» окончательно прекратил своё существование, оставив о себе лишь яркие воспоминания.

Выступления в Чемпионатах Украины

Примечания

Выступления в Кубке Украины

Достижения 
 Чемпион Украины (3): 1995/96, 1996/97, 1997/98
 Обладатель Кубка Украины (2): 1996/97, 1997/98
 Финалист Кубка Украины: 1995/96
 Обладатель малых бронзовых медалей Турнира Европейских Чемпионов : 1997
 Победитель международного турнира «Белая акация» (2) : 1996, 1997
 Победитель международного турнира «Киевская Русь»: 1995

Рекорды 
 Самая крупная победа: 28:4 («Уголек» Макеевка, 18 апреля 1998 года, Одесса)
 Самая крупная победа в чемпионатах Украины: 28:4 («Уголек» Макеевка, 18 апреля 1998 года, Одесса)
 Самая крупная победа в высшей лиге: 28:4 («Уголек» Макеевка, 18 апреля 1998 года, Одесса)
 Самая крупная победа в первой лиге: 9:0 («Металлист» Днепропетровск, 21 ноября 1993 года, Одесса)
 Самая крупная победа в Кубке Украины: 22:0 («Колос» Хлебодаровка, 19 декабря 1996 года, Одесса; АО «Рудня» Бровары, 12 февраля 1998 года, Одесса)
 Лучший бомбардир за историю клуба: 155 мячей — Сергей Коридзе
 Лучший бомбардир в чемпионатах Украины: 126 мячей — Сергей Коридзе
 Лучший бомбардир в Кубке Украины: 27 мячей — Сергей Коридзе

Игроки «Локомотива» — лучшие бомбардиры официальных турниров 
 Чемпионат мира-1996: Александр Москалюк — 10 мячей («Бронзовая бутса» за третье место в споре бомбардиров)
 Чемпионат Украины-1995/96: Сергей Коридзе — 43 мяча
 Кубок Украины-1995/96: Сергей Коридзе — 14 мячей
 Чемпионат Украины-1997/98: Сергей Коридзе — 51 мяч

Все главные тренеры 
  Валерий Ионыш
  Евгений Армер
  Валерий Водян

Известные игроки

Ссылки 

 Кубок отправляется в Одессу
 

Мини-футбольные клубы Украины
Спортивные клубы Одессы
Нефункционирующие мини-футбольные клубы
Клубы Локомотив